Демонстрация технологии, технологическая демонстрация, технологическая демонстрационная версия, техно-демоверсия () — назначение изделия (продукта), представляющего собой прототип либо неполную (функционально ограниченную) его версию, а также собственно демонстрация концепций, воплощённых в работоспособном образце такого изделия (продукта). Демонстрационные версии используются для публичного представления широкому кругу заинтересованных лиц (учёные, предприниматели, потенциальные потребители), а также представителям СМИ с целью информации об изделии (продукте) и практического подтверждения его жизнеспособности, эксплуатационных качеств и иных составляющих его потребительной стоимости.

В американской классификации аппарат (изделие) для демонстрации технологии соответствует классу D — «демонстрация технологий для подтверждения концепции класса D» (), сокращённо technology demo. Примером такого изделия является Ingenuity — роботизированный беспилотный вертолёт, осуществивший 19 апреля 2021 года первый полёт на Марсе, первый в мире летательным аппарат с собственным двигателем, предназначенный для многократных полётов в атмосфере другого небесного тела.

Неоднозначность 
Компьютерные технологические демонстрации не должны путаться с демками в демосцене, которые, хотя и демонстрируют новые программные методики, на самом деле являются отдельной формой компьютерного искусства.

Иногда техно-демоверсии являются частично или даже полностью фальсифицированными. Например в индустрии компьютерных игр, пререндеренное видео или изображения с высоким качеством могут презентоваться как фактический геймплей игры в реальном времени. Или, например, демонстрационная версия Интернет QoS-программы может работать на локальной сети с вручную отрегулированным трафиком.

Примеры 
 The Mother of All Demos — демонстрация Дугласа Энгельбарта
 3dfx technology demos — от демоверсии «Wizard of Tower» для Voodoo1 1997 года до демоверсии «Rocketburger» для Voodoo5 2000 года

См. также 
 Демонстрационная версия компьютерной игры. Демонстрационная версия компьютерной игры обычно отличается от полной игры тем, что включает лишь часть игровых уровней и/или возможностей из полной версии игры. Также иногда демоверсии игр являются одновременно и публичными бета-версиями. Это сделано для того, чтобы разработчики могли выявить баги и предоставить полную версию игры с лучшим качеством.

Примечания

Литература 
 

Распространение программного обеспечения
Пиар